

Personnalités 
Maung est un nom birman porté notamment par :
 Maung Maung (1925-1994), président de la République de Birmanie en août-septembre 1988 ;
 Maung Maung Kha (1920-1995), Premier ministre de Birmanie de 1977 à 1988 ;
 Monica Mya Maung (v. 1917 - 2008), préservatrice de l'histoire et de la culture birmanes ;
 Nyunt Maung Maung (né en 1954) footballeur birman ;
 Phaungkaza Maung Maung (1763-1782), roi de la dynastie Konbaung de Birmanie ;
 Saw Maung (1928-1997), homme d'État birman, chef de l'État birman de 1988 à 1992 ;
 Shu Maung puis Ne Win (1911-2002), chef de l'État birman de 1962 à 1988 ;
 Win Maung (1916-1989), président de la Birmanie de 1957 à 1962.